Maiactes Mamicônio () foi membro da família Mamicônio. Viveu no . Era filho de Manuel Mamicônio, o regente do Reino da Armênia. Segundo Fausto, o Bizantino ajudou seu pai na luta contra o rei Varasdates  em 378, quase matando-o com uma lança, porém foi impedido por seu pai que gritou "Não sejam assassinos de seu senhor".

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Família Mamicônio